Slime может означать:
 Слайм (лизун) — игрушка из желеобразного материала
  — германская панк-рок-группа
 Slime (стилизовано как SLIME) — альбом российского рэп-исполнителя Face
 SLIME (Superior Lisp Interaction Mode for Emacs) — режим Emacs для разработки приложений на Common Lisp
 Slime Rancher — компьютерная игра-симулятор от первого лица
 Лизун (Slime) — персонаж мультсериала «Охотники за привидениями».
  (амер. Slime, брит. Gunge — густая жидкость, часто используемая в американских и британских юмористических шоу.

См. также 
 Слим